diminutif de Orso (Ours) issu du nom latin Ursus ou Ursinus :
 La famille Orsini (origine Boboni ou Boveschi) est l'une des familles princières parmi les plus importantes de l’Italie médiévale et de la Renaissance.
 Alfonsina Orsini (1472–1520), épouse de Pierre II de Médicis, fille de Catherine de Médicis.
 Alessandro Orsini (1555-1626), cardinal italien du .
 Clarisse Orsini (1453–1488), épouse de Laurent le magnifique.
 Franciotto Orsini, cardinal italien du  et évêque de Fréjus.
 Fulvio Orsini (en latin Fulvius Ursinus) (1529-1600), humaniste, philologue, bibliothécaire et antiquaire italien de la Renaissance italienne.
 Gerolama Orsini (1503–1570), épouse de Louis Farnèse.
 Giovanni Battista Orsini (14?–1476),  maître de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
 Giovanni Battista Orsini (c.1450–1503), cardinal.
 Giovanni Gaetano Orsini (1277–1280), pape, sous le nom de Nicolas III.
 Giulio Orsini (14?–1517), condottiere.
 Leone Orsini (1525-1564), évêque de Fréjus.
 Lorenzo Orsini (~1475-1536), célèbre condottiere italien.
 Matteo Orsini (12?–1305), cardinal italien du , créé par le pape Urbain IV (1262).
 Matteo Orsini (12?–1340), cardinal italien du , créé par le pape Jean XXII (1327).
 Napoléon Orsini (1263–1342), cardinal, neveu de Nicolas III.
 Paolo Giordano I Orsini (1541-1585), condottiere.
 Vicenzo Maria Orsini (1649–1730), pape, sous le nom de Benoît XIII.

 Une famille de dynastes des îles ioniennes et d'Épire, sans être apparentée aux précédents :
 Matteo Orsini, comte palatin de Céphalonie et Zante ;
 Niccolò Orsini, despote d'Épire ;
 Giovanni Orsini, despote d'Épire.

 Claudia Orsini (1992–), footballeuse française.
 Felice Orsini (1819–1858), l'auteur d'un attentat contre Napoléon III en 1858 ;
 Isabella Orsini (1974–), actrice italienne ;
 Marina Orsini (1967–), actrice québécoise ;
 Nicolás Orsini (1994-), footballeur argentin ;
 Pierre Orsini (1936-2018), pilote de rallye français ;
 Umberto Orsini (1934–), acteur italien.

Voir aussi
 Château Orsini en province de L'Aquila, dans les Abruzzes (Italie).
 Palais Orsini à Milan (Italie).
 le Vincenzo Giordano Orsini, un destroyer (puis, plus tard, un torpilleur) italien, de la classe Giuseppe Sirtori, de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
les œufs Orsini dont on ignore le lien avec les Orsini.